Pour le parti politique de la période de la république de Weimar, voir Parti populaire allemand (République de Weimar) (1918-1933).
 Pour le parti politique de la période de l'Empire allemand, voir Parti populaire allemand (Empire allemand) (1868-1910).
 Pour le parti politique roumain issu de la minorité allemande qui exista entre 1935 et 1938, voir Parti populaire allemand (Roumanie).